Murillo el Fruto är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Murillo el Fruto ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Murillo el Fruto är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Murillo el Fruto. Runt Murillo el Fruto är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Carcastillo,  km sydost om Murillo el Fruto. Trakten runt Murillo el Fruto består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra